

Дани сећања 

1170-е пне.

fr:1176 av. J.-C.